Ян — фамилия.

Китайские и корейские фамилии 
Существует три восточноазиатских фамилии с одинаковым (включая тон) произношением «Ян», но записываемых разными иероглифами:

  — тополь (соответствует вьетнамской фамилии Зыонг, Dương).
  — баран, овца.
  — позитивная субстанция Ян.
В Южной Корее как «Ян» (양) также произносится фамилия, записывающаяся иероглифом 梁. В КНДР для неё принято произношение Лян (량).

Известные носители

Б 
 Ян Банон (род. 1960) — южнокорейский композитор, продюсер и пианист.

В 
 Ян, Виктор Александрович (псевдоним Ян Шанли) — русский поэт.
 
 Ян Вэньи (род. 1972) — китайская пловчиха, олимпийская чемпионка 1992 года на дистанции 50 метров вольным стилем.
 Ян Вэньсин (род. 1965) — швейцарский виолончелист тайваньского происхождения.
 Ян Вэньхуэй (; 1837—1911) — светский китайский реформатор буддизма, «отец буддийского возрождения».

Г 
 Ян Гэ (род. 1988) — китайская певица, актриса театра и кино.

Д 
 Ян, Давид Евгеньевич (род. 1968) — основатель и президент компании ABBYY Software House.
 Ян Джон Мо (род. 1953) — южнокорейский борец вольного стиля, олимпийский чемпион 1976 года, чемпион Азиатских игр.
 Ян Дон И (род. 1984) — южнокорейский боец ММА.
 Ян Дэчжи (1911—1994) — китайский военнослужащий, генерал НОАК.

Ё, Ж 
 Ян Ёсоб (род. 1990) — южнокорейский певец, главный вокалист К-поп-группы BEAST.
 Ян Жудай (1926—2018) — китайский политик.

И 
 Ян Илинь (; род. 1992) — китайская гимнастка, олимпийская чемпионка 2008 года.
 Ян Ин (; род. 1994) — китайская кёрлингистка.
 Ян Иньюй — китайская общественная деятельница, известная своими консервативными взглядами на женское образование.
 Ян Ичэнь (1914—1997) — китайский государственный и политический деятель, Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР (1983—1988).

К 
 Ян Кайци (род. 1988) — канадский шахматист и китайский, гроссмейстер (2019).
 Ян Кёнджон (1920—1992) — корейский солдат, служивший в японской императорской армии, частях РККА и в вермахте.

Л 
 Ян Ливэй (; 1965) — первый космонавт КНР.
 Ян Лихуа (; 1944) — актриса и певица тайваньской оперы, кино и телевидения, «живое национальное сокровище» Тайваня.

Р 
 Ян, Рудольф (1906—1990) — немецкий коммунист, премьер-министр земли Бранденбург в 1949—1952 годах

С 
 Ян Силань (род. 1961) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.
 Ян Сэнь (1884—1977) — китайский полевой командир.
 Ян Сяо (род. 1964) — китайская гребчиха.
 Ян Сяоцзюнь (род. 1963) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.

Ф, Х 
 Ян Фансюй (род. 1994) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Ян Фуюй (1927—2023) — китайский биофизик и биохимик.

Ц 
 Ян Цзэнсинь (1859—1928) — губернатор, а затем фактически независимый правитель китайской пограничной провинции Синьцзян с начала XX века.
 Ян Цзян (1911—2016) — китайская писательница, переводчица и драматург; автор полного перевода романа Сервантеса «Дон Кихот» на китайский язык.
 Ян Цзинжэнь (1918—2001) — китайский государственный и политический деятель.

Ч 
 Ян, Чарли — гонконгская актриса и певица.
 Ян Чжаосюань (; род. 1995) — китайская теннисистка.
 Ян Чжунцзянь (1897—1979) — китайский палеонтолог, основатель палеонтологии позвоночных в Китае.
 Ян Чжэнъу (род. 1941) — китайский политический и государственный деятель, секретарь партийного комитета КПК провинции Хунань (1998—2005).

Ш 
 Ян Шанкунь (楊尚昆, пиньинь Yáng Shàngkūn, 1907—1998) — китайский политический деятель, один из руководителей КНР и КПК.
 Ян Шаньпин (род. 1987) — китайский футболист, защитник.
 Ян Ши (1053—1135) — мыслитель-неоконфуцианец.
 Ян Шэнь (1488—1559) — китайский поэт и писатель минской эпохи.

Ы 
 Ян Ын Хе (род. 1987) — южнокорейская тяжелоатлетка, участница Олимпийских игр 2012 года в категории до 58 кг.

Э 
 Ян, Эндрю (род. 1975) — американский предприниматель, филантроп и политик.

Ю 
 Ян Юй (род. 1985) — китайский футболист, полузащитник.
 Ян Юйтин (1886—1929) — один из руководителей Фэнтяньской клики в период эры милитаристов в Китае.
 Ян Юн (1913—1983) — китайский военнослужащий, генерал НОАК.

Я 
 
 Ян Янь (кит. 楊炎, 727—781) китайский государственный деятель, министр императора Дэ-цзуна.
 Ян Янь — императрица династии Цзинь (265—420).

Европейская фамилия

А 
 Ян, Алексей Александрович (1908—1987) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР.

В 
 Ян, Василий Григорьевич (псевдоним Василия Григорьевича Янчевецкого; 1874[1875]—1954) — советский писатель, поэт, драматург, педагог.

Г 
 Ян, Генрих Альберт (1811—1900) — германский историк и археолог.
 Ян, Герман Артур (1907—1972) — британский физик немецкого происхождения, обнаруживший эффект Яна — Теллера.
 Ян, Георг (1791—1866) — австрийский ботаник и зоолог венгерского происхождения, длительное время работавший в Италии.
 Ян, Германн Эдуард (1857—†) — немецкий писатель.

И 
 Ян, Иво (род. 1975) — словенский хоккеист. Сын югославского хоккеиста Иво Яна.
 Ян, Иоганн (1750—1816) — католический священник, теолог и ориенталист.
 Ян, Иоганн Христиан (1797—1846) — немецкий филолог, профессор Лейпцигского университета.

К, М, О, Р, С 
 Ян, Карл (1836—1899) — немецкий филолог; исследователь древнегреческой музыки, редактор и составитель знаменитой антологии греческих музыкально-теоретических трактатов «Musici Scriptores Graeci».
 Ян, Констанция (род. 1963) — немецкая шахматистка.
 Ян, Макс (1853—†) — немецкий педагог.
 Ян, Отто (1813—1869) — немецкий филолог, археолог и музыковед.
 Ян, Ромина (1974—2010) — аргентинская актриса, сценарист, певица и танцовщица.
 Ян, Сабине (род. 1953) — немецкая гребчиха.

Т 
 Ян, Тамара Германовна (1922—2011) — русский поэт и драматург.
 Ян, Томас (род. 1965) — немецкий актёр и режиссёр, а также сценарист, продюсер.

Ф 
 Ян, Фридрих (1766—1813) — немецкий врач; автор ряда трудов по медицине.
 Ян, Фридрих Людвиг (1778—1852) — немецкий педагог, военный и политический деятель, участник Наполеоновских войн.

Х 
 Ян, Хельмут (1940—2021) — немецкий и американский архитектор.
 Ян Хуэйпин (род. 1969) — китайская хоккеистка на траве.

Примечания

См. также 
 Сто фамилий
 Оуян
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
 Ян